

Geografia 

 Boma (estado), um estado do Sudão do Sul;
 Boma (República Democrática do Congo), uma cidade portuária